Ел Окоте има више значења:

 Ел Окоте (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Окоте, Банко де Тијера (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Окоте, Ранчо (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Окоте (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Окоте (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Окоте (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Окоте (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Окоте (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Окоте (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Окоте (Чикоасен), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Окоте (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Окоте (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Окоте (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Окоте (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Окоте (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Окоте, Асерадеро (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Окоте (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Окоте, Окоте Потреро де Рејес (Атотонилко ел Гранде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Окоте (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Окоте (Епазојукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Окоте (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Окоте (Тула де Аљенде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Окоте, Ла Лома (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Окоте (Атенго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Окоте (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Окоте (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Окоте (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Окоте (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Окоте (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Окоте (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Окоте (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Окоте (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Окоте, Ла Лома (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Окоте (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Окоте (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Окоте (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Окоте (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Окоте (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Окоте (Сан Андрес Кабесера Нуева), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Окоте (Сан Балтазар Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Окоте, Куатле (Сан Хосе Лачигири), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Окоте (Сан Хуан Лачао), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Окоте (Санта Инес дел Монте), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Окоте (Сантијаго Истајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Окоте (Сантијаго Тетепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Окоте, Ел Окотал (Сантијаго Ханика), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Окоте (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Окоте, Ел Хагвеј (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Окоте, Ранчо (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Окоте (Еспањита), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Окоте, Лас Позас, Ранчо (Теренате), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Окоте (Тетла де ла Солидаридад), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Окоте (Уатуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Окоте (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Окоте, Ел Серо дел Окоте (Тепетлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Окоте (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Окоте (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику